Ben Feringa, niederländischer Chemiker
 Feringa (Adelssippe), bajuwarische Adelssippe
 Feringasee, See bei Unterföhring